Amtar (), une commune rurale marocaine située dans la province de Chefchaouen (pays de Jebala) ;
 .

Notes et références